Прокопов — русская фамилия; имеет женскую форму Прокопова.

Известные носители:
 Прокопов, Валентин Иванович (род. 1929) — советский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта.
 Прокопов, Василий Иванович (1894—1976) — крепильщик шахты имени Орджоникидзе комбината «Сталинуголь» г. Макеевка, Герой Социалистического Труда.
 Прокопов, Владимир Ильич (род. 1938) — испытатель парашютно-авиационной техники, Заслуженный парашютист-испытатель СССР, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Прокопов, Вячеслав Михайлович (род. 1946) — советский и российский трубач. Заслуженный артист России (2001).
 Прокопов, Игорь Владимирович (1931—2022) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, заместитель министра цветной металлургии (1982-1990), глава концерна Совалюминий.

Прокопова 
 Прокопова, Людмила (1888—1959) — чешско-болгарская оперная певица, пианистка и музыкальный педагог чешского происхождения.
 Прокопова, Ольга Викторовна (род. 1978) — дизайнер, предприниматель и инвестор в мире моды.
 Прокопова, Светлана Сергеевна (род. 1991) — украинская спортсменка, художественная гимнастка.